Мурадов — прізвище арабського походження

Відомі носії:
 Мурадов Ширвані Гаджикурбанович (нар. 1985) — російський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон.
 Мурадов Абдулла (1935—1975) — туркменський радянський літературознавець.